

Toponyme

Pimlico, un district de Londres ;
 Pimlico, une station du métro de Londres.

Pimlico, une localité située dans le Comté de Ballina.

Voir aussi 
 Passeport pour Pimlico